Příjmení Pavlas nosí více významných osobností:

 Bohuslav Pavlas (* 1948) – český violoncellista
 František Pavlas (* 1930) (1907–1977) – český meteorolog, recitátor, herec amatérského divadla a loutkoherec
 František Pavlas (1931–1994) (1931–1994) – český keramik